Енгалычево  — село в Дубёнском районе Мордовии, административный центр Енгалычевского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 12 километров по прямой на юго-юго-восток от районного центра села Дубёнки.

История 
Известно с 1863 года как село владельческое, когда здесь было учтено 252 двора

Население 

Постоянное население составляло 593 человека (русские 90 %) в 2002 году, 460 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Дубёнского района